3. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1929 roku w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 

1929 w Europie
1929 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1929
Sport w Reykjavíku